Лащи́лин — русская фамилия. Известные носители:

 Лащилин, Борис Степанович (1906—1987) — советский фольклорист.
 Лащилин, Иосиф Николаевич (1770—1821) — полковник, Георгиевский кавалер.
 Лащилин, Лев Александрович (1888—1955) — солист балета Большого театра, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР.
 Лащилин, Никандр Аркадьевич (1865 — ?) — генерал-майор, командующий 3-й Донской казачьей дивизией (с июня 1917).